Hylocharis – rodzaj ptaków z rodziny kolibrowatych
 Hylocharis – rodzaj roślin z rodziny zaczerniowatych